DFD steht für:
 Dark – firm – dry, mangelbehaftetes Fleisch, siehe DFD-Fleisch
 Datenflussdiagramm, Fachbegriff aus der elektronischen Datenverarbeitung
 Demokratischer Frauenbund Deutschlands, DDR-Frauenorganisation
 Deutsche Flugdienst, Vorläufergesellschaft der Condor Flugdienst
 Deutscher Ferienflugdienst, ehemalige Tochtergesellschaft der Condor Flugdienst
 Deutscher Fotodienst, siehe Deutscher Depeschendienst #Holding und Schwesterunternehmen
 Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
 Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands, ein Projekt der Akademie der Wissenschaften und der Literatur
 Document Freedom Day, jährliches Event, um auf Offene Standards hinzuweisen
 Dogs for Defense, Organisation in den Vereinigten Staaten
 Durchschnittliche Forderungsdauer, durchschnittlicher Zeitraum zwischen Rechnungslegung und Geldzufluss in Tagen, siehe Forderung #Forderungen im Rechnungswesen

Dfd steht für:
 ostsibirisches Klima, Klimaklassifikation nach Köppen, siehe Effektive Klimaklassifikation #D-Klimate

Abkürzung